Дёниц ():
 Дёниц, Ганс-Иоахим (1934—2010) — военно-морской деятель ГДР, в 1983—1987 годах заместитель командующего Фольксмарине по боевой подготовке, контр-адмирал.
 Дёниц, Карл (1891—1980) — немецкий государственный и военный деятель, гросс-адмирал, глава государства и главнокомандующий вооружёнными силами Германии с 30 апреля по 23 мая 1945 года.
 Дёниц — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.